Kirberg bezeichnet:

 Kirberg, Ortsteil der Gemeinde Hünfelden
Kirberg (Solingen), Wohnplatz in Solingen
 Kirberg (Wuppertal), Erhebung in Wuppertal
 Kirberg, deutscher Name der Gemeinde Kirrberg (Bas-Rhin) im Elsass

Kirberg ist der Familienname folgender Personen:
 Otto Kirberg (1850–1926), deutscher Maler

Siehe auch:
 Kirrberg
 Kierberg